Super Hero Squad – amerykański serial animowany stworzony przez Marvel Animation. Oparty jest na figurkach Marvel Super Hero Squad od firmy Hasbro, w których zawarci są bohaterowie Marvela. Serial zadebiutował na kanale Teletoon w Kanadzie dnia 13 września 2009 roku.

W Stanach Zjednoczonych zaś miał zostać wyemitowany na Cartoon Network sześć dni później - 19 września 2009 roku, jednak z niewiadomych przyczyn został wyemitowany pięć dni wcześniej.

W Polsce premiera tego serialu miała miejsce 7 sierpnia 2010 roku na kanale Disney XD.

Fabuła 
Nikczemny Doctor Doom próbuje zdobyć miecz o bezgranicznej mocy i sile, by móc zdominować cały wszechświat. Jego plany zostają jednak pokrzyżowane przez Iron Mana. W wyniku walki pomiędzy bohaterami i czarnym charakterem, miecz rozbija się na kawałki, które upadają na Super Hero City. Doktor Doom zawiera fikcyjne sojusze dosłownie z każdym łotrem. W ten sposób chce stworzyć śmiertelny legion poszukujący rozsypanych kawałków broni, dzięki którym zdobędzie przeróżne niebezpieczne moce. Iron Man jest bliski powstrzymania Dooma i dołącza do elitarnej grupy Super Hero Squad, której członkami są Falcon, Hulk, Silver Surfer, Thor i Wolverine.

Postacie 
 Iron Man
 Hulk 
 Falcon 
 Srebrny Surfer 
 Thor 
 Wolverine
 Reptil
 Szkarłatna wiedźma

Odcinki

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Animowane seriale telewizyjne na podstawie publikacji Marvel Comics
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2011